Caille o Calha , municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 La Caille (cràter), cràter d'impacte localitzat a les irregulars terres altes del sud lunar 
 Lacaille 8760, estrella nana vermella a la constel·lació del Microscopi
 Pont de la Caille, ponts a la carretera que uneix Cruseilles i Allonzier-la-Caille, sobre el riu Les Usses a l'Alta Savoia
 Nicolas Louis de Lacaille (Rumigny, Ardenes,  1713 - París, 1762), astrònom francès 
 Gisèle Caille, ciclista francesa que combinava la carretera amb la pista